Готика има више значења:

Основно значенје:
 Готика, стилски правац у градитељству
 Готичка архитектура

Нека од осталих значења:
 Готик рок, музички правац
 Готика (филм), филм из 2003. године

Назив видео-игара:
 Готика (видео-игра), Серијал видео игре Готик ()
 Готика 1, видео игра изашла 2001. године ()
 Готика 2, видео игра изашла 2002. године ()
 Готика 2 - Ноћ гаврана, видео игра изашла 2003. године ()
 Готика 3, видео игра изашла 2006. године ()
 Готика 3 - Напуштени богови, видео игра изашла 2008. године ()
 Готика 3 - Почетак, видео игра изашла 2008. године ()
 Арканија: Готика 4, видео игра изашла 2010. године ()
 Арканија: Готика 4 - Сатарифов пад, видео игра изашла 2011. године ()